Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Kerry Reid (terzo turno)
 Evonne Goolagong (finale)
 Renée Richards (quarti di finale)

 Evonne Goolagong (semifinali)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Stacy Margolin (secondo turno)
 Caroline Stoll (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1979